Kaindy () oder Kajyngdy () bezeichnet in Kirgisistan:

 Kajyngdy (Kirgisistan), Stadt im Gebiet Tschüi
 Kaindykette, Gebirgszug im Gebiet Yssykköl
 Kaindy (Fluss), Fluss im Gebiet Yssykköl
 Kaindy-Gletscher, Gletscher im Gebiet Yssykköl

Kaindy () oder Qajyngdy () bezeichnet in Kasachstan:

 Kaindysee, See in Almaty